Le patronyme de Maistre est porté par deux familles nobles françaises subsistantes distinctes.

Famille de Maistre, olim Maistre (comté de Nice, Savoie) 

La famille de Maistre est originaire du comté de Nice, puis s'est établie en Savoie.
Elle a été anoblie par la fonction de sénateur de Savoie (1740-1789). Son fondateur, François-Xavier Maistre, anobli par fonction en 1740, a reçu du duc de Savoie le titre héréditaire de comte en 1778.

Branche ainée piémontaise 
Cette branche est éteinte.

 Jean-François Maistre (1698-1760), 2nd président de la Chambre des comptes de Turin, cousin germain de François-Xavier Maistre cité ci-dessous.

Branche cadette savoisienne 

 François-Xavier Maistre (1706-1789), 2nd président du Sénat de Savoie, à Chambéry, dont :
 Joseph de Maistre (1753-1821), homme politique, philosophe contre-révolutionnaire savoyard, dont :
 Rodolphe de Maistre (1789-1866), gouverneur de Nice 1838-1848, dont :
 Charles de Maistre (1832-1897), personnalité du catholicisme social, dont :
 Henri de Maistre (1891-1953), peintre d'art religieux, petit-fils du précédent.
 André-Marie de Maistre (1757-1818), prédicateur, doyen de Moûtiers, puis évêque nommé non consacré d'Aoste avant sa mort subite survenue en 1818 ;
 Xavier de Maistre (1763-1852), écrivain savoisien de langue française et général russe.

Contemporains 
 Patrice de Maistre (1949), gestionnaire de patrimoine ;
 Gilles de Maistre (1960), réalisateur et producteur de cinéma, frère du précédent ;
 Xavier de Maistre (1973), harpiste, cousin des précédents.

Famille de Maistre, olim Mestre (Languedoc, Île-de-France) 

Il n'y a pas de lien de parenté entre cette famille et la famille de Maistre précédente (comté de Nice, Savoie).

La famille de Maistre est originaire du Languedoc (Hérault), puis s'est établie au  en Île-de-France.
Jean Armand Philippe de Maistre, ascendant agnatique de cette famille, a reçu le titre de baron de Vaujours (Ile-de-France) en 1763. Aucun nobiliaire contemporain ne cite à ce jour de principe de noblesse antérieur à 1763 pour cette famille.

Personnalités 
 Nicolas de Maistre (1965), préfet de Haute-Loire.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)

Maistre